Аїр або лепеха звичайна (Acorus calamus) — рослина з родини акорусових
 Аїр — плоскогір'я в Північній Африці